Стэн Смит:
 Смит, Стэн (род. 1946) — американский профессиональный теннисист, многократный победитель турниров Большого шлема.
 Стэн Смит — главный герой американского телесериала «Американский папаша!».